Sleat (Schotland), een schiereiland in Schotland
 Sloten (Friesland), een stad in de Nederlandse provincie Friesland
 Sloot (watergang), de Friestalige benaming voor een sloot